Машина — техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. Также может означать:

Топонимы 
 Машина — посёлок в Суражском районе Брянской области России.
 Машина — село в Коростышевском районе Житомирской области Украины.

Фильмы 
 «Машина» (фр. La Machine) — французский фантастический фильм 1994 года.
 «Машина» (англ. The Machine) — британский фантастический фильм 2013 года.

Носители фамилии 
 Машина, Бронислава Николаевна (1921—2015) — звеньевая виноградарского совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Машина, Валентина Александровна (1935—2016) — врач, акушер-гинеколог, почётный гражданин Липецка. 
 Машина, Надежда Ивановна (1916—1971) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Машина, Наталья Викторовна (род. 1997) — российская футболистка.
 Машина, Олеся Николаевна (род. 1987) — российская футболистка.

Прочее 
 Машина — в кораблестроении краткое название для машинного отделения.
 Машина — самоходное безрельсовое транспортное средство (например, автомобиль).
 «Машина» (ивр. ‏משינה‏) — израильская рок-группа.

См. также 

 Машин
 Машино
 Автомобиль (значения)